Kelletat ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kelletat (1916–1995), deutscher Germanist
 Andreas F. Kelletat (* 1954), deutscher Sprach- und Übersetzungswissenschaftler
 Dieter Kelletat (* 1941), deutscher Geograph und Professor für Geographie
 Herbert Kelletat (1907–2007), deutscher Musiker, Musikwissenschaftler, Organist, Autor von musikwissenschaftlichen Werken und Chorleiter